De Oberliga Berlin 1987/88 was het veertiende seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Hertha BSC werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de club eerste werd en promoveerde naar de 2. Bundesliga.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1987/88
Oberliga Berlin